În fonetică, consoana nazală retroflexă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este  (a nu se confunda cu alte simboluri asemănătoare: ,  sau ).

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Nazală retroflexă, Consoană